IDL mint programozási nyelv
IDL mint lipoprotein